Departamento Rawson ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Rawson (Chubut) in Argentinien
 Departamento Rawson (San Juan) in Argentinien